Эмбид-де-Ариса (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Население — 56 человек (на 2010 год).

Покровительницей города считается святая Квитерия.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы